Почтовые марки одной серии могут иметь разные даты выпуска. Знаки почтовой оплаты с ясными серийными признаками оформления объединяют в единые серии независимо от года выпуска.

Двуле́тняя се́рия, или се́рия, выпуска́вшаяся в тече́ние двух лет, — серия почтовых марок, выпуски которой появлялись в течение двух последовательных лет по датам выпусков. Другими словами, в датах выпусков формально присутствуют два соседних года. При этом в каталоге марок имеется соответствующий текст. Двулетние серии, как правило, больше обычных, однолетних.

В СССР за 66-летний период с 1926 по 1991 год было выпущено 43 двулетних серий почтовых марок. Сведения об этих сериях составляют содержание статьи и основаны на следующих каталогах почтовых марок и статье в электронном журнале «Филателия».

 Русские каталоги с нумерацией ЦФА (ЦФА).
 Каталог почтовых марок СССР. 1918—1980. Том 1 (1918—1969) / Ред. М. И. Спивак.
 Каталог почтовых марок СССР. 1918—1980. Том 2 (1970—1980) / Сост. и ред. М. И. Спивак.
 Почтовые марки России и СССР. Специализированный каталог. Том 4. РСФСР, СССР (1923—1960). 2010/11 / Под ред. В. Ю. Соловьева.
 Почтовые марки России и СССР. Специализированный каталог. Том 5. СССР 1961—1991. 2015/16 / Под ред. В. Ю. Соловьева.

 Русские каталоги с другой нумерацией.
 Краткий справочник: Карачун Д., Карлинский В. Почтовые марки СССР (1918—1968). Краткий справочник (Kar).
 Каталог «Стандарт-Коллекция» (SC): Каталог почтовых марок. Российская Империя, РСФСР, СССР. 1857—1965 / Ред. В. Загорский.
 Каталог «Стандарт-Коллекция» (SC): Каталог почтовых марок СССР. Часть II 1966—1991 / Ред. В. Загорский.

 Иностранные каталоги.
 Американский каталог «Скотт» (Scott): Scott Standard Postage Stamp Catalogue. 169th edition. Volume 5 N-Sam.
 Немецкий каталог «Михель» (Michel): Michel Europa-Katalog 2013/2014. Band 7: Osteuropa.
 Английский каталог «Стэнли Гиббонс» (SG): Stanley Gibbons Stamp Catalogue. Part 10. Russia. 7th edition.
 Французский каталог «Ивер и Телье» (Yvert): Yvert & Tellier Catalogue des Timbres-Poste. Tome IV Europe de l'Est. (2e partie Roumanie à Ukraine).

 Статья Мациевского С. «Эмблема как оружие филателиста» в электронном журнале «Филателия» (Филателия.ру).

Теоретически минимальный размер многолетней серии может быть 2 марки. Многолетние серии коммеморативных марок СССР достигают этого минимума на четырёх двулетних сериях:
 «40-летие литературной деятельности М. Горького (А. М. Пешков, 1868—1936)»;
 «Народные артистки республики»;
 «Авиапочта»;
 «Спешите делать добро!».

Самая большая двулетняя серия «Виды Москвы. 800-летие Москвы» состоит из 27 марок и блока.

В помощь беспризорным детям 1 (1926—1927) 

Многолетняя тематическая серия почтовых марок СССР с изображениями детей, которая выпускалась в 1926—1927 годах (с 20 декабря 1926 года по 1 апреля 1927 года согласно каталогу Michel).

Это первая в СССР многолетняя тематическая серия марок.

Пять из шести задействованных каталогов (ЦФА, Scott, Michel, SG, Yvert) объединили все марки в одну фиксированную многолетнюю серию.

Здесь 6 марок, это 2-летняя серия, отношение размера серии к её длительности 3. Первый номер серии ЦФА 245, дата выпуска марки с первым номером серии 1926-12-20.

В помощь беспризорным детям 2 (1929—1930) 

Многолетняя тематическая серия почтовых марок СССР с изображениями детей за работой, которая выпускалась в 1929—1930 годах (с 1 января 1929 года по 1 января 1930 года согласно каталогу почтовых марок Михель).

Это вторая в СССР многолетняя тематическая серия марок.

Все шесть каталогов (ЦФА, SC, Scott, Michel, SG, Yvert) показали одинаковый состав этой фиксированной серии.

Здесь 4 марки, это 2-летняя серия, отношение размера серии к её длительности 2. Первый номер серии ЦФА 310, дата выпуска марки с первым номером серии 1929-1-1.

Дирижаблестроение в СССР (1931—1932) 
Все шесть задействованных каталогов (ЦФА, SC, Scott, Michel, SG, Yvert) показали практически одинаковый состав серии. Только каталог Загорского не признал последнюю марку.

Здесь 12 марок, это 2-летняя серия, отношение размера серии к её длительности 6. Первый номер серии ЦФА 368, дата выпуска марки с первым номером серии 1931-5-15.

40-летие литературной деятельности М. Горького (А. М. Пешков, 1868—1936) (1932—1933) 
Все шесть задействованных каталогов (ЦФА, SC, Scott, Michel, SG, Yvert) полностью признали эту фиксированную серию.

Здесь 2 марки, это 2-летняя серия, отношение размера серии к её длительности 1. Первый номер серии ЦФА 392, дата выпуска марки с первым номером серии 1932-9-25.

15-летие Великой Октябрьской социалистической революции (1932—1933) 
Все шесть задействованных каталогов (ЦФА, SC, Scott, Michel, SG, Yvert) показали одинаковый состав этой фиксированной серии.

Здесь 7 марок, это 2-летняя серия, отношение размера серии к её длительности 3,5. Первый номер серии ЦФА 396, дата выпуска марки с первым номером серии 1932-11.

Авиационный спорт в СССР (1938—1939) 
Полные описания почтовых марок этой многолетней серии можно посмотреть здесь:
  10. Авиационный спорт в СССР и далее по годам.

Три из шести задействованных каталогов (ЦФА, Scott, Michel) показали одинаковый состав этой фиксированной серии.

Здесь 14 марок, это 2-летняя серия, отношение размера серии к её длительности 7. Первый номер серии ЦФА 625, дата выпуска марки с первым номером серии 1938-10-7.

Павильон СССР на международной выставке в Нью-Йорке (1939 г.) (1939—1940) 
Полные описания почтовых марок этой многолетней серии можно посмотреть здесь:
  3. Павильон СССР на международной выставке в Нью-Йорке, США, в 1939 г. и далее по годам.

Все шесть задействованных каталогов (ЦФА, SC, Scott, Michel, SG, Yvert) показали одинаковый состав этой фиксированной серии.

Здесь 4 марки, это 2-летняя серия, отношение размера серии к её длительности 2. Первый номер серии ЦФА 663, дата выпуска марки с первым номером серии 1939-5-13.

Всесоюзная сельскохозяйственная выставка в Москве 1 (1939—1940) 
Полные описания почтовых марок 1939 г. этой многолетней серии можно посмотреть здесь:
  Всесоюзная сельскохозяйственная выставка (ВСХВ) в Москве «Новое в деревне».

Самым скрупулёзным оказался каталог Michel, только он объединил оба выпуска в одну многолетнюю достаточно определённую серию.

Здесь 27 марок, это 2-летняя серия, отношение размера серии к её длительности 13,5. Первый номер серии ЦФА 676, дата выпуска марки с первым номером серии 1939-8-1.

5-летие Центрального музея Ленина (1941—1942) 
Все шесть задействованных каталогов (ЦФА, SC, Scott, Michel, SG, Yvert) показали одинаковый состав этой фиксированной серии.

При этом задействованные каталоги показали разные даты серии: в четырех каталогах (ЦФА, SC, SG, Yvert) эта серия однолетняя, а в двух остальных, Scott и Michel, двулетняя. Так как в датах приоритет у каталога Michel, то в этой статье серия считается двулетней.

Имеются серии, с которыми дело обстоит наоборот: в каталоге Michel серии однолетние, в некоторых других каталогах — двулетние. Естественно, в этой статье эти серии считаются однолетними.

Здесь 4 марки, это 2-летняя серия, отношение размера серии к её длительности 2. Первый номер серии ЦФА 808, дата выпуска марки с первым номером серии 1941-6.

25-летие Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодёжи (создан 29/X 1918) (1943—1944) 
Все шесть задействованных каталогов (ЦФА, SC, Scott, Michel, SG, Yvert) показали одинаковый состав этой фиксированной серии.

Здесь пять марок, это двухлетняя серия, отношение размера серии к её длительности 2,5. Первый номер серии ЦФА 873, дата выпуска марки с первым номером серии 1943-10-31.

Советские самолёты в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг. (1945—1946) 
Все шесть задействованных каталогов (ЦФА, SC, Scott, Michel, SG, Yvert) показали одинаковый состав серии.

В английском каталоге SG не хватает иллюстрации номер 316 с первой маркой этой многолетней серии и, соответственно, сведений о ней. Там же во втором выпуске есть ошибка в номере марки, на которую ссылаются.

Здесь 18 марок. Дата выпуска первой марки 1945-8-19. Номер первой марки ЦФА 988. Отношение размера серии к её длительности: 9.

Виды Москвы. 800-летие Москвы (1946—1947) 
Никакие из шести задействованных каталогов (ЦФА, SC, Scott, Michel, SG, Yvert) не определяют серию полностью. Серия состоит из трех подсерий: 1) Виды Москвы; 2) надпечатка на 1) 800 лет Москвы; 3) 800-летие Москвы. Два каталога (ЦФА, Yvert) описывают эти три подсерии по-отдельности, два каталога (SC, Michel) объединяют две первые подсерии 1) и 2) в одну, а два каталога (Scott, SG) объединяют две последние подсерии 2) и 3) в одну. Таким образом, серию полностью определяет каждая из следующих четырех пар каталогов:
 SC, Scott;
 SC, SG;
 Michel, Scott;
 Michel, SG.

В каталоге SG опечатка: вместо «1 r. (No. 1279), St. Basil Cathedral.» следует читать (No. 1297), St. Basil Cathedral.".

Здесь 28 марок и блоков. Дата выпуска первой марки 1946-9-5. Номер первой марки ЦФА 1072. Отношение размера серии к её длительности: 14.

25-летие советской почтовой марки (1946—1947) 
Все шесть задействованных каталогов (ЦФА, SC, Scott, Michel, SG, Yvert) показали одинаковый состав серии.

Здесь 6 марок и блоков. Дата выпуска первой марки 1946-11-6. Номер первой марки ЦФА 1087. Отношение размера серии к её длительности: 3.

29-я годовщина Великой Октябрьской социалистической революции (1946—1947) 
Все шесть задействованных каталогов (ЦФА, SC, Scott, Michel, SG, Yvert) показали одинаковый состав серии.

Здесь 5 марок и блоков. Дата выпуска первой марки 1946-11-6. Номер первой марки ЦФА 1093. Отношение размера серии к её длительности: 2,5.

23-я и 24-я годовщины со дня смерти организатора КПСС и основателя Советского государства В. И. Ленина (1870—1924) (1947—1948) 
Все шесть задействованных каталогов (ЦФА, SC, Scott, Michel, SG, Yvert) показали одинаковый состав серии.

Здесь 6 марок. Дата выпуска первой марки 1947-1-21. Номер первой марки ЦФА 1107. Отношение размера серии к её длительности: 3.

Авиапочта. День Воздушного Флота СССР (установлен 28/IV 1933) (1947—1948) 
Только пять из шести задействованных каталогов (ЦФА, SC, Scott, Michel, Yvert) показали одинаковый состав серии.

Здесь 4 марки. Дата выпуска первой марки 1947-8-30. Номер первой марки ЦФА 1145. Отношение размера серии к её длительности: 2.

Спорт в СССР (1948—1949) 
Самым скрупулёзным оказался каталог Соловьева, только он объединил все выпуски в одну многолетнюю серию.

Здесь 19 марок. Дата выпуска первой марки 1948-2-23. Номер первой марки ЦФА 1243. Отношение размера серии к её длительности: 9,5.

Развитие сельского хозяйства в СССР (1950—1951) 
Самыми скрупулёзными оказались русские каталоги Соловьева, Kar и Загорского, только они объединили оба выпуска в одну двулетнюю серию.

Здесь 7 марок. Дата выпуска первой марки 1950-6. Номер первой марки ЦФА 1522. Отношение размера серии к её длительности: 3,5.

200-летие МГУ имени М. В. Ломоносова (основан 23/I 1755) (1955—1956) 
Все шесть задействованных каталогов (ЦФА, SC, Scott, Michel, SG, Yvert) показали одинаковый состав серии.

Здесь 4 марки и блока. Дата выпуска первой марки 1955-6-9. Номер первой марки ЦФА 1837. Отношение размера серии к её длительности: 2.

Народные артистки республики (1956—1957) 
Только три их шести задействованных каталогов (ЦФА, Scott, SG) полностью признали эту фиксированную серию.

Здесь 2 марки, это 2-летняя серия, отношение размера серии к её длительности 1. Первый номер серии ЦФА 1905, дата выпуска марки с первым номером серии 1956-7-23.

Декоративно-прикладное искусство народов СССР (1957—1958) 
Полные описания почтовых марок этой многолетней серии можно посмотреть здесь:
  9. Декоративно-прикладное искусство народов СССР. Начало серии и далее по годам.

Все шесть задействованных каталогов (ЦФА, SC, Scott, Michel, SG, Yvert) показали одинаковый состав серии.

Здесь 6 марок. Дата выпуска первой марки 1957-3-30. Номер первой марки ЦФА 1994. Отношение размера серии к её длительности: 3.

Деятели мировой культуры 1 (1957—1958) 
Самым скрупулёзным оказался советский каталог Kar, только он объединил все 10 выпусков в одну двулетнюю серию, и каталог Scott почти не отстал.

Здесь 10 марок. Дата выпуска первой марки 1957-6-20. Номер первой марки ЦФА 2014. Отношение размера серии к её длительности: 5.

200-летие Академии художеств СССР (1957—1958) 
Самыми скрупулёзными оказались каталоги Соловьева и Yvert, только они объединили два выпуска в одну двулетнюю серию.

Здесь 4 марки. Дата выпуска первой марки 1957-12-16. Номер первой марки ЦФА 2098. Отношение размера серии к её длительности: 2.

Второй советский ИСЗ (запущен 3/XI 1957) (1957—1958) 
Все шесть задействованных каталогов (ЦФА, SC, Scott, Michel, SG, Yvert) показали одинаковый состав серии.

Здесь 4 марки. Дата выпуска первой марки 1957-12-30. Номер первой марки ЦФА 2110. Отношение размера серии к её длительности: 2.

Гражданский воздушный флот СССР (1958—1959) 
Все шесть задействованных каталогов (ЦФА, SC, Scott, Michel, SG, Yvert) показали одинаковый состав серии.

Здесь 14 марок. Дата выпуска первой марки 1958-12-1. Номер первой марки ЦФА 2182. Отношение размера серии к её длительности: 7.

Рыбы и морские животные (1959—1960) 
Только каталог Michel разбил серию.

Здесь 5 марок. Дата выпуска первой марки 1959-7-16. Номер первой марки ЦФА 2331. Отношение размера серии к её длительности: 2,5.

Семилетний план развития народного хозяйства СССР (1959—1960) 
Все шесть задействованных каталогов (ЦФА, SC, Scott, Michel, SG, Yvert) показали одинаковый состав серии.

Здесь 12 марок. Дата выпуска первой марки 1959-12-20. Номер первой марки ЦФА 2340. Отношение размера серии к её длительности: 6.

Авиапочта (1960—1961) 
Только три из шести задействованных каталогов (ЦФА, SC, Michel) полностью признали эту фиксированную серию.

Здесь 2 марки, это 2-летняя серия, отношение размера серии к её длительности 1. Первый номер серии ЦФА 2404, дата выпуска марки с первым номером серии 1960-3-5.

Борьба за освобождение Африки (1960—1961) 
Никакие из шести задействованных каталогов (ЦФА, SC, Scott, Michel, SG, Yvert) не определяют серию полностью, только парами каталогов:
 ЦФА, Michel;
 Michel, SG.

Здесь 5 марок. Дата выпуска первой марки 1960-11-17. Номер первой марки ЦФА 2493. Отношение размера серии к её длительности: 1.

Советский балет (1961—1962) 
Все шесть задействованных каталогов (ЦФА, SC, Scott, Michel, SG, Yvert) показали одинаковый состав серии.

Здесь 4 марки. Дата выпуска первой марки 1962-2-26. Номер первой марки ЦФА 2645. Отношение размера серии к её длительности: 2.

Академики СССР (1962—1963) 
Самым скрупулёзным оказался французский каталог Yvert, только он один полностью определил серию.

Здесь 8 марок. Дата выпуска первой марки 1962-10-20. Номер первой марки ЦФА 2758. Отношение размера серии к её длительности: 4.

Социалистические страны (1964—1965) 
Самым скрупулёзным оказался французский каталог Yvert, только он один полностью определил серию.

Здесь 13 марок. Дата выпуска первой марки 1964-6-16. Номер первой марки ЦФА 3055. Отношение размера серии к её длительности: 6,5.

Государственные заповедники СССР (1966—1967) 
Только два из шести задействованных каталогов (ЦФА, SC) показали одинаковый состав этой достаточно определённой многолетней серии.

Здесь 3 марки, это 2-летняя серия, отношение размера серии к её длительности 1,5. Первый номер серии ЦФА 3373, дата выпуска марки с первым номером серии 1966-6-25.

Деятели Коммунистической партии и Советского государства 2 (1971—1972) 
Полные описания почтовых марок этой многолетней серии можно посмотреть здесь:
  42. Выдающиеся деятели Коммунистической партии и Советского государства. К юбилеям. Начало серии и следующий год.

Самыми скрупулёзными оказались каталоги ЦФА, только они объединили все три выпуска в одну двулетнюю серию.

«Вокруг» этой 2-летней серии находится 25-летняя серия с тем же названием «Деятели Коммунистической партии и Советского государства».

Опечатка во французском каталоге Yvert: для марки с номером 3776 вместо " V. V. Vorovski " напечатано " V. V. Vorcvski ".

Здесь 5 марок. Дата выпуска первой марки 1971-10-14. Номер первой марки ЦФА 4052. Отношение размера серии к её длительности: 2,5.

Русская медицина (1975—1976) 
По каталогам. Самым скрупулёзным оказался американский каталог «Скотт» (), только он объединил две марки в одну однолетнюю каталожную серию.

По статье. В следующей статье собрана вычисленная серия из 4 марок, которые и показаны в таблице. Каталоги определяют только подсерию из 2 марок. В таблице каталожные номера остальных марок помечены знаком плюс +.
 Мациевский С. Эмблема как оружие филателиста // Филателия. Ру. URL: http://www.philately.ru/article/philately/44017/emblema-kak-orugie-filatelista/

Здесь 4 марки, это 2-летняя серия, отношение размера серии к её длительности 2. Первый номер серии ЦФА 4508, дата выпуска марки с первым номером серии 1975-9-30.

Шедевры древнерусской культуры (1977—1978) 
Только два из шести задействованных каталогов (ЦФА, Michel) показали одинаковый состав серии.

Здесь 10 марок, это 2-летняя серия, отношение размера серии к ее длительности 5. Первый номер серии ЦФА 4760, дата выпуска марки с первым номером серии 1977-10-12.

Научно-исследовательский флот СССР (1979—1980) 
Пять каталогов из шести задействованных (ЦФА, SC, Scott, Michel, SG) показали одинаковый состав этой фиксированной серии.

Здесь 12 марок, это 2-летняя серия, отношение размера серии к её длительности 6. Первый номер серии ЦФА 5024, дата выпуска марки с первым номером серии 1979-12-25.

История планеризма СССР (1982—1983) 
Пять каталогов из шести задействованных (ЦФА, SC, Scott, Michel, SG) показали одинаковый состав этой фиксированной серии.

Здесь 10 марок, это 2-летняя серия, отношение размера серии к её длительности 5. Первый номер серии ЦФА 5320, дата выпуска марки с первым номером серии 1982-08-20.

История пожарного транспорта России (1984—1985) 
Все шесть задействованных каталогов (ЦФА, SC, Scott, Michel, SG, Yvert) полностью признают эту фиксированную серию.

Здесь 10 марок, это 2-летняя серия, отношение размера серии к её длительности 5. Первый номер серии ЦФА 5582, дата выпуска марки с первым номером серии 1984-12-12.

Бабочки Красной книги СССР (1986—1987) 
Четыре из шести задействованных каталогов (ЦФА, SC, Michel, SG) полностью признают эту фиксированную серию.

Здесь 10 марок, это 2-летняя серия, отношение размера серии к её длительности 5. Первый номер серии ЦФА 5705, дата выпуска марки с первым номером серии 1986-3-18.

Международные альпинистские лагеря СССР (1986—1987) 
Все шесть задействованных каталогов (ЦФА, SC, Scott, Michel, SG, Yvert) полностью признают эту фиксированную серию.

Здесь 9 марок, это 2-летняя серия, отношение размера серии к ее длительности 4,5. Первый номер серии ЦФА 5756, дата выпуска марки с первым номером серии 1986-9-5.

Лауреаты Нобелевской премии (1990—1991) 
Только три каталога (ЦФА, SC, Michel) полностью признают эту фиксированную серию.

Здесь 6 марок, это 2-летняя серия, отношение размера серии к её длительности 3. Первый номер серии ЦФА 6256, дата выпуска марки с первым номером серии 1990-10-22.

Спешите делать добро! (1990—1991) 
Только один русский каталог (SC) признал эту достаточно определенную серию.

Здесь 2 марки, это 2-летняя серия, отношение размера серии к её длительности 1. Первый номер серии ЦФА 6277, дата выпуска марки с первым номером серии 1990-12-23.

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Коммеморативные марки СССР